

Presentación previa 
Marco Cecchinato fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Gastão Elias derrotó en la final a Enrique López-Pérez.

Cabezas de serie 

  Rogério Dutra Silva (Primera ronda)
  Thomas Fabbiano (Primera ronda)
 ' Gastão Elias (Campeón)
  Stéphane Robert (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Andrej Martin ''(Primera ronda)
  Igor Sijsling ''(Primera ronda)
  Luca Vanni ''(Primera ronda)
  Kimmer Coppejans ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Turin 2016